Goldzieher oder Goldziher ist der Familienname von

 Vilmos Goldzieher (1849–1916 auch Wilhelm Goldzieher), österreichisch-ungarischer Augenarzt. 
 Klára Románné Goldzieher (1881–1962), ungarische Textilkünstlerin und Graphologin
 Ignaz Goldziher (geboren als Isaak (Yitzhaq) Yehuda Goldziher) (1850–1921), ungarischer Orientalist